«Рабо́чее зна́мя» — газета, нелегальный орган Московского комитета РСДРП (большевиков). Выпускалась в 1908 году с марта по декабрь. За время своего существования выпустила 7 номеров.

Выпуски газеты 
 1-й номер газеты выпустился как орган Областного бюро Центрального промышленного района, под редакцией Соломона Яковлевича Цейтлина (1876—1913).
 Номера 2—5 — как орган МК и Московского окружного комитетов РСДРП, под редакцией Ивана Скворцова-Степанова.
 Номера 6—7, под редакцией Владимира Шулятикова и Дмитрия Курского.

В редакции также работали Ц. С. Зеликсон-Бобровская и П. Г. Смидович.

Издание началось с 3000 экземпляров, быстро повысилось до 5, до 7, до 10, до 12 тысяч. Больше типография не могла отпечатать. И все эти экземпляры, за исключением 2—3 сотен, расходилась по Москве и по всей России. Через газету с Москвой начали организационно связываться Харьков, Екатеринослав, Баку, Урал. И даже до Красноярска, Хабаровска и Харбина доходило «Рабочее знамя».

Устав газеты 
Устав организации газеты «Рабочее знамя»:
 Редакция составляется из четырёх представителей: Московского комитета, Московского окружного комитета, Областного бюро и литературной группы, кооптирующих в свою среду пятого члена.
 Редакция ведёт орган, следит за теоретической выдержанностью и соответствием его направления общей политической линии представленных в ней организаций.
 Районные комитеты организуют корреспондентские группы, имеющие целью систематическое собирание сведений о положении труда и периодическое составление листков экономического характера.
 Из их среды редакция газеты с помощью районных комитетов выбирает наиболее опытных и развитых членов и образует из них наблюдательную комиссию.
 Наблюдательная комиссия на основании имеющихся у неё данных, собранных из корреспондентских групп и других партийных организаций, устанавливает круг вопросов, волнующих в данный момент рабочую массу.
 Руководствуясь теми же запросами, она составляет примерный конспект номера, который должен быть рассмотрен редакцией, не являясь в то же время для неё обязательным.
 На основании добытых данных она составляет хронику,
 Рассматривает уже вышедшие номера и, буде возможно, стать и, имеющие появиться, со стороны доступности их,
 Редакционная комиссия сносится с Наблюдательной комиссией при посредстве своего делегата.

Актуальные статьи 
 В газете «Рабочее знамя», № 7, декабрь 1908, была опубликована статья «Письмо партийного работника», позже перепечатаная в газете «Пролетарий», (№ 42, 12 (25) февраля 1909) с названием «К очередным вопросам» со статьёй, выражающей мнение редакции.

Литература 
 Кузнецов И. В., Шумаков А. В. Большевистская печать Москвы. М.: Моск. рабочий, 1968
 Большевистская печать. Краткие очерки истории. 1894—1917, М., 1962, с. 254—255.
 Русская периодическая печать (1895 — окт. 1917). Справочник, М., 1957.

Примечания 

Социалистическая пресса
Закрывшиеся газеты